BNP Paribas Open 2019 — жениский парный разряд — Ежегодный женский парный турнир среди теннисистов профессионалов из серии Premier Mandatory WTA. Пройдёт с 4 марта по 17 марта 2019 года на кортах в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). В основной сетке турнира приняли участие 32 дуэта, из них 8 сеянных. 2 пары спортсменов получили уайлд-кард.

Общая информация 
Победителями прошлого турнира в 2018 году стали Се Шувэй  и Барбора Стрыцова  .

Чемпионы 2019

Посев 

 1 Рейтинг учтён на 25 Февраля 2019 года.

Теннисистки, приглашённые по уайлд-кард 
  Виктория Азаренко /  Элина Свитолина
  Эжени Бушар /  Слоан Стивенс

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

BNP Paribas Open 2019